Омоа  — топоним.

 Омоа (англ.) — город в Гондурасе.
 Форт Сан-Фернанадо-де-Омоа (англ.) — испанская крепость в этом городе. Здесь состоялся бой при Сан-Фернандо де Омоа.
 Омоа — деревня во Французской Полинезии на острове Фату-Хива.